Il doppio del torneo di tennis Reunion Island Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Joost Winnink che hanno battuto in finale Patrick Baur e Michael Geserer 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Hendrik Jan Davids /  Joost Winnink (Campioni)
 Bill Barber /  Danilo Marcelino (semifinali)

 Neville Godwin /  Martin Zumpft (quarti di finale)
 Danny Sapsford /  Paul Wekesa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 1994